ADN peut faire référence à :

Biologie 
 acide désoxyribonucléique, une molécule qui contient l'information génétique du vivant, selon la liste des acides ;
 adiponitrile, un produit intermédiaire de la préparation des polyamides.

Presse 
 , un quotidien albanais de langue anglaise ;
 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, une agence de presse officielle de la RDA ;
 Anchorage Daily News, un quotidien de la ville d'Anchorage en Alaska.

Politique 
 Action démocratique nationaliste, un parti politique de la Bolivie ;
 Action pour le développement national, un parti politique du Sénégal.

Arts

Cinéma 
 ADN, un film de William Mesa, sorti en 1997 ;
 ADN, un film de Judith Cahen, sorti en 2005 ;
 ADN, l'âme de la terre, un film de Thierry Obadia, sorti en 2014 ;
 ADN, un film de Maïwenn, sorti en 2020.

Musique 
 ADN, un album de Medhy Custos sorti en 2014.

Théâtre 
 ADN, une pièce de théâtre de Dennis Kelly (L'Arche éditeur, 2011).

Télévision 
 ADN : Accélérateur de neurones, une émission de télévision scientifique sur France 2.

Bande dessinée 
 ADN, le titre d’une série éditée par Soleil Productions ;
 ADN Project, le  de la série Les Poussières de l'infini.

Transports 

 ADN, un type d'autorail.

Autres 
 (55555) ADN, un astéroïde ;
 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, une convention européenne multilatérale des transports de matières dangereuses par voie fluviale ;
 ammonium dinitramide ;
 analyseur différentiel numérique, un algorithme permettant de tracer droites ou courbes dans un espace discret ;
  ;
 Ardrossan Town railway station, une gare de chemin de fer au Royaume-Uni, selon le code national ;
 Archives départementales du Nord ;
 Anime Digital Network, une plateforme de VoD ;
 Ardèche Drôme Numérique, un syndicat mixte.